Черничено — название населённых пунктов в России:

 Черничено — село в Конышёвском районе Курской области.
 Черничено — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Черничено — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Черничино